Nolan (Nolhan, Nolann, Nollan, Nollmou), forme anglicisée de Nuallan, est un prénom d'origine irlandaise (celte) dérivé du prénom Neil ou Niall, avec une nuance diminutive, pouvant signifier guerrier en char ou encore jeune héros, jeune champion par le suffix an du prénom . Le prénom  provenant aussi de Neil ou Niall donne à penser que sa fête pourrait se célébrer le 3 février.

Personnalités portant ce prénom 
 
 Nolan Baumgartner, joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nolan Bushnell, pionnier de l'industrie des jeux vidéo américain ;
Nolan Fontana, joueur d'arrêt-court et de deuxième but des Angels de Los Angeles de la Ligue majeure de baseball.
 Nolan Gottlieb, joueur de basket-ball américain ;
 Nolan Gould, acteur de cinéma américain ;
 Nolan Hoffman, coureur cycliste sud-africain ;
 Nolan North, comédien de doublage spécialisé dans les jeux vidéo américain ;
 Nolan Pratt, joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nolan Roux, joueur de football français ;
 Nolan Ryan, ancien joueur de baseball américain ;
 Nolan Schaefer, joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nolan Smith, joueur de basket-ball américain.

Patronymes 

 Barry Nolan, acteur et producteur américain ;
 Bernie Nolan (1960-2013), chanteuse et actrice irlandaise ;
 Bob Nolan (1908-1980), chanteur et compositeur de country américain ;
 Brandon Nolan (né en 1983), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Christopher Nolan (né en 1970), réalisateur, scénariste et producteur britannico-américain ;
 Clive Nolan, clavier du groupe Arena ;
 Deborah A. Nolan, statisticienne américaine.
 Doris Nolan (1916-1998), actrice américaine ;
 Doug Nolan (né en 1976), joueur de hockey sur glace américain ;
 Edward Nolan, acteur américain ;
 Henry Grattan Nolan (1893-1957), avocat canadien ;
 
 James Nolan (1915-1985), acteur américain ;
 James Nolan (né en 1977), athlète irlandais ;
 Jeanette Nolan (1911-1998), actrice américaine ;
 Jerry Nolan (1946-1992), batteur des groupes The New York Dolls et The Heartbreakers ;
 John Nolan (né en 1938), acteur britannique ;
  (1874-1922), homme politique américain ;
 Jonathan Nolan (né en 1976), scénariste britannico-américain ;
 Jordan Nolan (né en 1989), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Kathleen Nolan (née en 1933), actrice américaine ;
 Kevin Nolan (né en 1982), footballeur britannique ;
 Lloyd Nolan (1902-1985), acteur américain ;
 Mae Nolan (1886–1973), femme politique américaine ;
 Margaret Nolan (1943–2020), modèle de charme et actrice britannique ;
 
 
 
 Philip Nolan (1771—1801), flibustier ;
 Rick Nolan (né en 1943), homme politique américain ;
 Sidney Nolan (1917-1992), peintre australien ;
 Ted Nolan, joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 William F. Nolan (1928-2021), auteur des romans sur L'Âge de cristal.

Entreprise 
 Nolan (casque)

Article connexe 
 Liste des prénoms irlandais

Notes et références 

Patronyme anglais
Prénom irlandais
Patronyme irlandais